Distrito 10 o distrito X puede hacer referencia a: Discoteca en Valencia
Creada en 1981
Cerrada en 1994

En  
 el distrito 10 de Barcelona.
 el distrito 10 de Madrid.
 el distrito 10 de Málaga.
 el distrito 10 de Valencia.

En otros países 
 el distrito X de Budapest, Hungría.
 el distrito 10 de Düsseldorf, Alemania.
 el distrito 10 de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam.
 el X Distrito de París, Francia.
 el distrito 10 de Zúrich, Suiza.
 el distrito 10 de Chile